Pfarrkirche Berg bezeichnet:

 Pfarrkirche Berg im Drautal, Kärnten
 Pfarrkirche Berg (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Berg an der Krems, Oberösterreich